Lanzarote peut désigner :
 Lanzarote, une île d'Espagne faisant partie des îles Canaries ; 
 Lanzarote, un récit de l'écrivain français Michel Houellebecq édité en 2000 ;

Autres 
 Ironman Lanzarote, une compétition de triathlon ;
 Unión Deportiva Lanzarote, un club de football espagnol basé à Arrecife ;